Elm Grove Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Elm Grove Township du comté de Tazewell dans l'Illinois.
 Elm Grove Township du comté de Calhoun dans l'Iowa.
 Elm Grove Township du comté de Louisa dans l'Iowa.

Homonymie de townships